Stati Uniti d'America
 Rosston – città  della Contea di Nevada, Arkansas
 Rosston – città  della Contea di Harper, Oklahoma